Садала (още Садалас; Sadalas, ) е име на няколко тракийски владетели:

 Садала – тракийски владетел от района на Месамбрия (края на 4 – началото на 3 в. пр. н. е).
 Садала I — тракийски владетел, цар на одрисите 87-79 пр.н.е.
 Садала II – тракийски владетел, одриски цар 44-42 пр.н.е.
 Садала III – тракийски владетел 31 пр.н.е., наследник на Садала ІІ.

Други:
 Садала (нос), морски нос на остров Робърт, Антарктика.